Ez a lista az Túloldal (Beyond) című amerikai misztikus sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat a 2. évad után végleg befejeződött 2018. március 22-én. Magyarországon a sorozatot a HBO 3 sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2017)

Második évad (2017) 

Televíziós sorozatok epizódlistái